Die 52. Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland fanden vom 3. bis zum 12. August 1958 auf dem Rothenbaum in Hamburg statt.

Bei den Herren setzte sich diesmal der Schwede Sven Davidson durch, der im Finale gegen den Belgier Jacques Brichant fünf Matchbälle abwehrte. Für den dreimaligen Titelverteidiger Mervyn Rose verliefen diese Meisterschaften nicht so glücklich. Im Einzel schied er im Halbfinale gegen Brichant aus, im Mixed mit Erika Vollmer verlor er im Viertelfinale und im Herrendoppel mit seinem Landsmann Warren Woodcook bereits im Achtelfinale. Hier waren die beiden Mexikaner Francisco Contreras und Mario Llamas gegen die beiden Exil-Jugoslawen Ladislav Legenstajn und Vladimir Petrović erfolgreich. Ihre Landsfrau Yola Ramirez gewann nach ihrem Einzeltitel im Vorjahr diesmal das Gemischte Doppel an der Seite des in Paris lebenden Ungarn Antal Jancsó.

Australische Siege gab es im Dameneinzel durch Lorraine Coghlan und im Damendoppel durch Mary Hawton und Thelma Long, die gegen die Geschwister Edda und Ilse Buding erfolgreich waren. Zum letzten Mal in Hamburg dabei war der 38-jährige Ernst Buchholz.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 4. bis 13. August 1958, verfügbar im Online-Archiv von https://www.abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, XII. Jahrgang, Heft 16 (2. August-Ausgabe 1958)

Tennisturnier in Hamburg
Hamburg-Harvestehude
Tennisturnier 1958